Klovnen kan henvise til:

 Klovnen (film fra 1917) – dansk stumfilm fra 1917 instrueret af A.W. Sandberg
 Klovnen (film fra 1926) – dansk stumfilm fra 1926 instrueret af A.W. Sandberg (genindspilning)